Municipio de Centralia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Centralia (condado de Marion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Centralia (condado de Boone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Boone.